Le premier gouvernement d'Albert Sarraut a duré du  au .

Composition

Politique menée

Annexes

Articles connexes 
 Années 1930 en France

Sarraut 1
1933 en France